Большо́й Кочме́с — река в Республике Коми, левый приток реки Уса (бассейн Печоры).

Длина — 198 км, площадь бассейна — 1890 км². Питание смешанное.

Крупнейший приток — Малый Кочмес (правый).

Большой Кочмес начинается у подножия западных склонов Приполярного Урала. В верховьях течёт на север по ненаселённой местности, в среднем течении разворачивается на юго-запад и течёт вдоль железной дороги Котлас — Печора — Воркута от станции Петрунь до станции Байдук. Ещё ниже река разворачивается на северо-запад и вскоре впадает в Усу около деревни Кочмес. Почти на всём протяжении, особенно в низовьях, течёт среди болот и озёр. Русло чрезвычайно извилисто.

Гидрология

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Печора
 Речной подбассейн — Уса
 Водохозяйственный участок — Уса
 Код водного объекта — 03050200112103000068477

Примечания

Литература 
 

Притоки Усы (приток Печоры)
Реки городского округа Инта
↓